Михаи́л Миха́йлович Алленов (род. 10 сентября 1942, Тамбов — 21 декабря 2018) — российский учёный-искусствовед, историк искусств. Доктор искусствоведения, профессор МГУ. Специалист в области русского искусства XIX — начала XX века. Член Ассоциации искусствоведов. Заслуженный профессор МГУ (2013)

Биография 
Родился в Тамбове в 1942 году. Окончил Исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1964 году, затем работал в Государственной Третьяковской галерее.

В 1968 году поступил на Кафедру истории отечественного искусства Исторического факультета МГУ, где проработал до смерти.

Многие годы Алленов руководил учебно-ознакомительной практикой для студентов-искусствоведов в городе Санкт-Петербурге. Под его научным руководством успешно подготовлены и защищены около ста дипломных работ и десять кандидатских диссертаций.

С 2010 года постоянный куратор международной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства».

В 2013 году Алленову присвоено звание заслуженного профессора МГУ.

Дочь — искусствовед, редактор Екатерина Алленова (1966—2021).

Скончался 21 декабря 2018 года. Похоронен на Химкинском кладбище.

Библиография 

  (обл.)
 Русское искусство второй половины XIX — начала XX в. // История русского и советского искусства. Учеб. пособие для ист. ф-тов ун-тов. М., 1979 (2-е изд.: 1989).
  (в пер., суперобл.)
  (обл.)
  (в пер., суперобл.)
 L’Art Russe. Citadells. Paris, 1991.
  (в пер.) (2-е изд.: 2000).
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
 Русское искусство XVIII — начала XX в. М., 2000 (2-е изд.: 2008).
  (обл.)

Литература 
  (в пер.)

Примечания

Ссылки 
 Сотрудники кафедры истории отечественного искусства Исторического факультета МГУ — Алленов Михаил Михайлович
 Ассоциация искусствоведов — Алленов Михаил Михайлович

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи
Искусствоведы России
Историки искусства России
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Преподаватели отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Исследователи русского авангарда
Члены Ассоциации искусствоведов
Похороненные на Химкинском кладбище